Сен-Нікола-ла-Шапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Сен-Нікола-ла-Шапель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя